Сезон 1932/33 — девятнадцатый сезон для амстердамского «Аякса» в первом футбольном классе Нидерландов и тридцать третий с момента основания клуба. Главным тренером команды в течение сезона был англичанин Джек Рейнолдс. В июле 1932 года новым президентом клуба стал Мариус Колхас, заменивший на этой должности Франса Схуварта. Домашние матчи во второй западной группе  команда проводила на стадионе «Хет Хаутен», а на Олимпийском стадионе провела один благотворительный матч и две игры пасхального турнира.

Сезон для команды начался 16 августа 1932 года с товарищеского матча против английского клуба «Мидлсекс Уондерерс». Во второй западной группе чемпионата клуб стартовал 18 сентября с гостевого матча с , а последнюю игру провёл 23 апреля 1933 года дома против ДФК. «Аякс» по итогам 18 туров занял второе место после «» и не смог выйти в финальную часть чемпионата Нидерландов. Лучшим бомбардиром клуба стал Пит ван Ренен, забивший 24 гола.

Сезон команда завершала тремя товарищескими матчами. В середине июля 1933 года команда отправилась в 14-дневное турне по Балканским странам — 15 июля клуб сыграл в Белграде против «Београдски», а 20 и 23 июля в Бухаресте встретился с местными командами «Венус» и «Униря».

Клуб

Состав команды

Руководство

Чемпионат Нидерландов

Первый класс Запад II

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в Первом классе Запад II ().

Матчи 
Легенда

Прочие матчи 
Легенда

Статистика игроков

Матчи и голы

Бомбардиры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сезон на сайте afc-ajax.info
 Чемпионат Нидерландов на сайте eu-football.info

1932/1933
Аякс